Иберийское поселение Кастельет де Баньолес расположено в населенном пункте Тивиса, Рибера-д’Эбре (Таррагона). Это самое большое иберийское поселение на юге Каталонии.

Памятник является многослойным: кроме иберийского поселения есть остатки древнего средневекового замка Кастельет де Баньолес.

Описание 
Две защитные башни пятиугольной формы расположены у входа, в 115 метрах от реки Эбро. Они охраняют пространство примерно в 42 000 м².

Большая часть самых интересных археологических находок, обнаруженных на поселении, в настоящее время находится в Музее Археологии Каталонии в Барселоне. Так называемое сокровище Тивисы было найдено в 1927 году. Оно состоит из четырех серебряный с позолотой чаш, различных сосудов из серебра, и двух ожерелий. Ранее, в 1912 году, был обнаружен набор из серег, браслеты, кольца и монеты, а в 1925 году были извлечены пара волов из бронзы.

Сейчас можно предположить, что поселение было разрушено к концу III века до н. э., хотя, по-видимому, к концу II века до н. э. и в течение I века до н. э. люди туда возвращались. Последние раскопки также подтвердили присутствие римского военного лагеря, недалеко от иберийского поселения Илеркаоны.

Многократное жестокое уничтожение поселка хорошо документировано. Вероятно, это связано с последними годами Второй Пунической Войны и соотносится с восстаниями коренного населения, о чем есть упоминания в исторических источниках.

Комплекс иберийского поселения Кастельет де Баньолес был объявлен историко-художественным и национальным археологическим памятником в 1978 году (Королевский Декрет 2947 от 27 октября и BOE от 15 декабря).

См. также 
 Приложение: объекты культурного интереса в провинции Таррагона
 Приложение: объекты культурного интереса комарки Рибера-де-Эбро (провинция Таррагона)

Примечания 

Таррагона
Иберы